Дідушо́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Дідушок Василь Федорович — сотник УСС, полковник Армії УНР, начальник штабу Корпусу Січових Стрільців у Києві, розстріляний 1937 у Сандармосі.
 Дідушок Володимир Федорович — четар УГА, розстріляний 1937 у Сандармосі.
 Дідушок Петро Федорович — громадський та політичний діяч, дипломат Української Народної Республіки, розстріляний 1937 у Сандармосі.

Українські прізвища